Марко Д’Аморе (; ) — итальянский актёр, наиболее известный своей ролью бандита каморры Чиро Ди Марцио в телесериале «Гоморра» и в фильме «Бессмертный».

Биография 
В 2000 году снялся в спектакле «Приключение Пиноккио», продюсером которого выступила театральная компания Тони Сервилло. В 2004 году окончил «Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi» и снялся в пьесе драматурга Карло Гольдони «La trilogia della villeggiatura» с Тони Сервилло. В 2005 году решил основать театральную компанию «La Piccola Società», которая выпустила множество пьес и короткометражных фильмов. В 2010 году снова снялся вместе с Тони Сервилло в фильме «Тихая жизнь», а также в фильмах «Любовь — это всё, что тебе нужно» (2011 год) и «Перес» (2011 год).

В 2014 году получил роль Чиро Ди Марцио в телевизионной криминальной драме «Гоморра». В 2019 году снял фильм «Бессмертный», как приквел и продолжение событий после окончания четвёртого сезона телесериала «Гоморра».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры Италии